

Лорензо — місто, штат Техас
 Лорензо — переписна місцевість, штат Небраска

Див. також 
 Лоренсо
 Лоренцо